Peter Burschel ist der Name folgender Personen:

* Peter Burschel (Forstwissenschaftler) (1927–2013), deutscher Forstwissenschaftler
 Peter Burschel (Historiker) (* 1963), deutscher Historiker